VfB Stuttgart II este un club de fotbal din orașul Stuttgart, Germania care evoluează în 3. Liga . Acesta este satelitul echipei VfB Stuttgart care evoluează în Bundesliga.

Sezoane recente

Lotul sezonului 2017-2018

Jucători plecați, veniți

Legături externe
Site-oficial
Fussbaldaten profile 

Cluburi germane de fotbal